Владикавказ — может означать:

 «Владикавказ» — российский футбольный клуб.

Топоним 
 Владикавка́з — город на юге России, в центральной части Северного Кавказа, столица Республики Северная Осетия-Алания.
 Владикавказ —  административно-территориальная единица (город республиканского подчинения) и муниципальное образование (городской округ) в составе Северной Осетии Российской Федерации.
 Владикавказ — гражданский аэропорт.
 Владикавказ — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги во Владикавказе.

См. также 

 Б-459 «Владикавказ» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус».